UDPS steht als Abkürzung für:

 Union pour la Démocratie et le Progrès Social, eine politische Partei in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Demokratische Republik Kongo)
 Union pour la Démocratie et le Progrès Social, eine politische Partei in Niger, siehe Union für Demokratie und sozialen Fortschritt (Niger)

UDPS